Domokos kan syfta på:

Grekland 

 Dimos Domokos, kommun, Grekiska fastlandet, Fthiotis, 
 Domokós, kommunhuvudort, Grekiska fastlandet, Fthiotis,